Alphonse VI peut désigner :
 Alphonse VI de León, dit le Vaillant, roi de León de 1065 à 1109 et roi de Castille de 1072 à 1109 ;
 Alphonse VI de Portugal, dit le Victorieux, roi du Portugal de 1656 à 1683.

Homophone 
 Alphonse Six (1890-1914), footballeur belge.